John Toland est l'homonyme de:

 John Toland (libre-penseur), personnalité irlandaise (1670-1722),
 John Toland (historien), historien américain (1912-2004),
 John Toland (mathématicien) (1949-), mathématicien britannique.